Roseboro peut faire référence à :
 
 Roseboro (Caroline du Nord)
  (1933–2002), un joueur de baseball